René Barrientos (1919–1969) - voormalig president van Bolivia
Manuel Espino Barrientos (1959) - voorzitter van de Nationale Actiepartij (PAN) van Mexico
Gonzalo Barrientos (1941) - lid van de Texaanse senaat voor de Democraten van 1985 tot 2007
Lope de Barrientos (1382–1469) - geestelijke en staatsman van de Spaanse kroon van Castilië
Baltasar Alamos de Barrientos (1555–1640) - Spaans geleerde
Claudio Barrientos (1936–1982) - Chileens bokser
Hamlet Barrientos (1978) - Boliviaans doelman (voetbal)
Hugo Barrientos (1977) - Argentijns middenvelder (voetbal)
Pablo Barrientos (1985) - Argentijns voetballer
Juan Manuel Barrientos (1982) - Argentijns verdediger (voetbal)
Rafael Ernesto Barrientos (1979) - voetballer uit El Salvador
Maria Barrientos (1883–1946) - Spaanse operazangeres
Jennifer Barrientos - vertegenwoordigde de Filipijnen op de Miss Universe-verkiezing van 2008